Il toponimo Tendu può riferirsi a diversi realtà geografiche:
Tendu – comune francese nel dipartimento dell'Indre  
Tendu – gewog (municipalità) del distretto di Samtse (Bhutan)